Messier 43 (M43), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M43 (Hongarije)